Harpagophora är ett släkte av mångfotingar. Harpagophora ingår i familjen Harpagophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Harpagophora